Jelah je naseljeno mjesto u sastavu općine Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Jelah
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|857 (52,19%)
|1.141 (67,55%)
|801 (79,70%)
|-
|Hrvati
|529 (32,21%)
|331 (19,59%)
|120 (11,94%)
|-
|Srbi 
|97 (5,90%) 
|76 (4,49%)
|57 (5,67%)
|-
|Jugoslaveni
|111 (6,76%)
|113 (6,69%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|48 (2,92%)
|28 (1,65%)
|27 (2,68%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1.642|1.689|1.005'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji